Хубрике () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Малага, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Серрания-де-Ронда. Занимает площадь 39 км². Население — 751 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 38 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Ayuntamiento de Jubrique
 El Portal no oficial de Jubrique
 Blog de Jubrique
 serraniaderonda.org

Муниципалитеты Малаги